Bodiam (East Sussex), een dorp en civil parish in het Engelse graafschap East Sussex
 Bodiam Castle, een 14e-eeuws kasteel in het gelijknamige dorp
 Station Bodiam, een spoorwegstation in het gelijknamige dorp